Ка́минг-а́ут (от  — «раскрытие», «выход») — процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса. 
 «Каминг-аут» — немецкая драма 1989 года режиссёра Хайнера Карова.